Astara (Azerbajdžan), naseljeno mjesto i središte Astarinskog rajona, Azerbajdžan.
 Astara (Iran), grad i središte Astarinskog okruga, Iran.